Deze lijst bevat een opsomming van de belangrijkste Griekse papyri; op papyrus in hoofdletters geschreven handschriften van het Nieuwe Testament. De meeste van deze handschriften zijn geschreven tussen de 2e en de 7e eeuw na Christus.

Er zijn tegenwoordig 139 papyri van het Nieuwe Testament bekend. Af en toe worden nog nieuwe papyri ontdekt.

Soorten
Van sommige papyri is slechts een klein fragment bewaard gebleven. Bovendien zijn ze niet alle geschreven als "officiële" handschriften: er bevinden zich onder de papyri ook talismans (Papyrus 50 en 78), lectionaria (Papyrus 2, 3 en 4), uittreksels (Papyrus 43 en 78) en zelfs schrijfoefeningen Papyrus 10).

Tekst
De tekst van de papyri is vaak nog vrij, bijvoorbeeld Papyrus 45; 46 en 66 tonen dat de tekst nog niet geheel vast lag. Een vastere tekst, nauw verwant aan de tekst in de Codex Vaticanus, geeft onder meer Papyrus 75. Aland onderscheidt daartussen in een normale tekst, die hij vindt in Papyrus 4, 5, 12 en andere. De tekst van sommige Papyri lijkt een voorloper van de Westerse tekst die Aland liever D-tekst noemt, omdat deze tekst volgens hem niet in het westen is ontstaan.

Egypte
Vrijwel alle belangrijke papyri van het Nieuwe Testament zijn gevonden of gekocht in Egypte.
Met kleurcodes zijn hieronder de belangrijkste groepen aangegeven:
 In Oxyrhynchus heeft men eind 19e eeuw talloze kleine papyrusfragementen gevonden.
 Chester Beatty kocht in 1930 van een illegale handelaar een verzameling Papyri, waaronder zich handschriften met grote gedeelten van het Nieuwe Testament bevonden
 Bodmer vond in 1952 een aantal belangwekkende papyri met grote delen van het Nieuwe Testament.

Papyri

Galerij

Zie ook 
 Lijsten
 Lijst van Griekse uncialen van het Nieuwe Testament
 Lijst van Griekse minuskels van het Nieuwe Testament
 Lijst van Griekse lectionaria van het Nieuwe Testament
 Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament
 Artikelen
 Paleografie
 Bijbelse handschriften
 Tekstkritiek van de Bijbel

Externe links 
 A Table of Greek Manuscripts
 Peter M. Head Early Greek Bible Manuscript Project: NT Mss. on Papyrus
 New Testament Transcripts Prototype
 Wieland Willker, A Textual Commentary on the Greek Gospels: Fragmentary papyri
 Images of manuscripts
 Institut für Altertumskunde

Literatuur 

 Kurt Aland, Barbara Aland: Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik; Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1981; ISBN 3-438-06011-6.
 Kurt Aland, M. Welte, B. Köster, K. Junack: Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1994.
 "Continuation of the Manuscript List" INTF, University of Münster. Retrieved September 8, 2009
 Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece. 27th ed. Deutsche Bibelgesellschaft, Druck: 1996, p. 57-63, 684-689
 Seid, Timothy. "A Table of Greek Manuscripts". Interpreting Ancient Manuscripts. Retrieved June 22, 2007.
 Waltz, Robert. "New Testament Manuscripts: Papyri". A Site Inspired By: The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism. Retrieved on June 22, 2007.
 Willker, Wieland. "Complete List of Greek NT Papyri" Last Update: 17 April 2008. Retrieved 23 January 2008.